Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2019 года прошёл в два этапа с 28 августа 2018 года по 9 апреля 2019 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 50 сборных. Впервые участие принимала сборная Лихтенштейна. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 2000 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 50 сборных были разделены на 12 групп. В рамках мини-турниров по две лучшие команды групп и две лучшие среди занявших третьи места вышли в элитный раунд, где к ним присоединились Испания и Франция, имевшие наивысший коэффициент посева. Семь победителей второго этапа вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Шотландии.

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 24 ноября 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сборные, занявшие первые два места в группах, а также две лучшие, занявшие третьи места, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 1-7 октября 2018 (Неделишче, Лудбрег)

 Англия 9:0 Мальта
 Хорватия 0:6 Словакия
 Словакия 6:1 Мальта
 Англия 8:0 Хорватия
 Словакия 0:4 Англия
 Мальта 0:0 Хорватия

Группа 2 
 3-9 октября 2018 (Манавгат)

 Швейцария 9:0 Кипр
 Азербайджан 0:2 Турция
 Швейцария 3:0 Азербайджан
 Турция 3:1 Кипр
 Турция 0:5 Швейцария
 Кипр 1:2 Азербайджан

Группа 3 
 3-9 октября 2018 (Хельсингборг, Вейбюстранд, Виттшё)

 Израиль 0:1 Словения
 Швеция 6:0 Казахстан
 Швеция 2:1 Израиль
 Словения 14:0 Казахстан
 Словения 1:0 Швеция
 Казахстан 1:4 Израиль

Группа 4 
 2-8 октября 2018 (Углевик, Биелина)

 Норвегия 7:0 Грузия
 Босния и Герцеговина 0:2 Чехия
 Норвегия 10:0 Босния и Герцеговина
 Чехия 7:0 Грузия
 Чехия 0:5 Норвегия
 Грузия 0:1 Босния и Герцеговина

Группа 5 
 3-9 октября 2018 (Дабаш, Иллё)

 Финляндия 5:0 Македония
 Молдова 0:6 Венгрия
 Финляндия 7:0 Молдова
 Венгрия 9:0 Македония
 Венгрия 0:7 Финляндия
 Македония 4:1 Молдова

Группа 6 
 28 августа — 3 сентября 2018 (Эшен, Тризен, Руггелль)

 Греция 0:0 Сербия
 Дания 11:0 Лихтенштейн
 Дания 3:0 Греция
 Сербия 15:0 Лихтенштейн
 Сербия 0:5 Дания
 Лихтенштейн 0:3 Греция

Группа 7 
 2-8 октября 2018 (Вельс, Виндишгарстен)

 Черногория 0:8 Австрия
 Россия 4:0 Латвия
 Россия 3:0 Черногория
 Австрия 3:1 Латвия
 Австрия 3:0 Россия
 Латвия 1:1 Черногория

Группа 8 
 2-8 октября 2018 (Алитус, Мариямполе)

 Фареры 0:4 Украина
 Ирландия 7:0 Литва
 Ирландия 3:0 Фареры
 Украина 2:0 Литва
 Украина 0:3 Ирландия
 Литва 1:0 Фареры

Группа 9 
 2-8 октября 2018 (Портадаун, Колрейн, Данганнон)

 Германия 6:0 Косово
 Эстония 1:7 Северная Ирландия
 Германия 21:0 Эстония
 Северная Ирландия 0:0 Косово
 Северная Ирландия 0:7 Германия
 Косово 5:1 Эстония

Группа 10 
 3-9 октября 2018 (Грусбек, Юден)

 Беларусь 0:2 Польша
 Нидерланды 12:0 Албания
 Польша 1:0 Албания
 Нидерланды 4:0 Беларусь
 Польша 0:3 Нидерланды
 Албания 3:1 Беларусь

Группа 11 
 1-7 октября 2018 (Албена, Балчик)

 Румыния 0:2 Португалия
 Италия 4:0 Болгария
 Италия 4:0 Румыния
 Португалия 2:2 Болгария
 Португалия 0:1 Италия
 Болгария 1:0 Румыния

Группа 12 
 2-8 октября 2018 (Ереван)

 Бельгия 5:0 Армения
 Уэльс 1:2 Исландия
 Исландия 4:0 Армения
 Бельгия 3:1 Уэльс
 Исландия 5:1 Бельгия
 Армения 0:6 Уэльс

Сравнение сборных, занявших третьи места

Элитный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 3-9 апреля 2019 (Луккенвальде, Людвигсфельде)

 Германия 4:0 Греция
 Чехия 2:0 Австрия
 Германия 5:0 Чехия
 Австрия 2:0 Греция
 Австрия 2:2 Германия
 Греция 0:2 Чехия

Группа 2 
 3-9 апреля 2019 (Тюбиз)

 Бельгия 2:0 Швейцария
 Финляндия 1:0 Польша
 Финляндия 1:1 Бельгия
 Швейцария 2:1 Польша
 Швейцария 2:2 Финляндия
 Польша 2:2 Бельгия

Группа 3 
 3-9 апреля 2019 (Грусбек, Юден)

 Россия 2:2 Исландия
 Нидерланды 6:0 Болгария
 Исландия 6:0 Болгария
 Нидерланды 1:0 Россия
 Исландия 1:2 Нидерланды
 Болгария 0:1 Россия

Группа 4 
 3-9 апреля 2019 (Сантьяго-де-Компостела, Вильягарсия-де-Ароса)

 Венгрия 0:4 Ирландия
 Испания 2:0 Сербия
 Ирландия 4:0 Сербия
 Испания 7:0 Венгрия
 Ирландия 0:3 Испания
 Сербия 1:1 Венгрия

Группа 5 
 3-9 апреля 2019 (Хёнефосс, Есхейм)

 Украина 0:6 Дания
 Норвегия 2:1 Северная Ирландия
 Дания 3:1 Северная Ирландия
 Норвегия 7:1 Украина
 Дания 0:3 Норвегия
 Северная Ирландия 2:4 Украина

Группа 6 
 3-9 апреля 2019 (Бертон-апон-Трент)

 Англия 7:0 Турция
 Швеция 0:1 Италия
 Англия 4:0 Швеция
 Италия 1:0 Турция
 Италия 0:2 Англия
 Турция 0:3 Швеция

Группа 7 
 3-9 апреля 2019 (Биарриц, Англет, Байонна, Сен-Жан-де-Люз)

 Словакия 0:3 Словения
 Франция 6:0 Португалия
 Словения 3:1 Португалия
 Франция 6:0 Словакия
 Словения 0:0 Франция
 Португалия 3:0 Словакия

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2018 год в женском футболе
2019 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет